Kloster Lambrecht ist der Name folgender Klöster oder Stifte:

 Kloster Lambrecht (Pfalz) in Lambrecht, Rheinland-Pfalz
 Stift St. Lambrecht in Sankt Lambrecht, Österreich